Serie A 2019 – torneo di calcio ecuadoriano
 Serie A 2019 – torneo di pallapugno